Edwin Sánchez Pinto (n. 1973), cestista messicano
 Edwin Ernesto Sánchez Vigil (n. 1990), calciatore salvadoregno